Le Célibataire est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Célibataire (Холостяк), pièce de théâtre en deux actes d'Ivan Tourgueniev (1849)
 Le Célibataire (Lo scapolo), film italien réalisé par Antonio Pietrangeli (1955)
 Le Célibataire (The Bachelor), film américain réalisé par Gary Sinyor (1999)

Voir aussi 
 Célibat